Горчичница — многозначный термин

 Горчичница — насекомое, белянка горошковая
 Горчичница — посудное изделие, предназначенное для подачи к столу соли, перца, горчицы и других специй

Примечания